Jean-Pierre Ramel (1760-1795), homme politique français;
 Jean-Pierre Ramel (1768-1815), frère du précédent, militaire français